26. ročník PMEZ

1. kolo

1.zápasy

2.zápasy

2. kolo

1.zápasy

2.zápasy

Čtvrtfinále

1.zápasy

2.zápasy

Semifinále

1.zápasy

2.zápasy

Finále

1
Basketbal v roce 1983
Basketbal v roce 1984